Плато́н Зу́бов: 
 Зубов, Платон Николаевич (1798—1855) — граф, полковник русской императорской армии.
 Зубов, Платон Павлович (ок. 1796 — после 1857) — русский писатель и стихотворец, военный историк, авантюрист.